Karups kyrka kan syfta på:

 Västra Karups kyrka
 Östra Karups kyrka